.22 (0,22 дюйма, 5,6 мм) в своём названии имеют следующие патроны:
 .22 Hornet
 .22 Short
 .22 WMR
 .22 Long
 .22 Long Rifle
 .22-250 Remington